Torrado ist der Familienname folgender Personen:
 Ariel Edgardo Torrado Mosconi (* 1961), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago del Estero
 Gerardo Torrado (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Osvaldo Dorticós Torrado (1919–1983), kubanischer Politiker
 Ramón Torrado (1905–1990), spanischer Regisseur und Drehbuchautor